Wojciech Kaźmierczak (brydżysta)
 Wojciech Kaźmierczak (siatkarz)